Cette page contient les pages d'homonymie de Douville et Douvillé.

Toponyme 

des localités :
 Douville, ancienne commune française du Calvados dont le territoire est aujourd'hui partagé entre les communes de Vendeuvre et de Saint-Pierre-sur-Dives ;
 Douville, commune française, située dans le département de la Dordogne ;
 Douville-en-Auge, commune française, située dans le département du Calvados ;
 Douville-sur-Andelle, commune française, située dans le département de l'Eure ;

une rivière :
 Rivière Douville, affluent du lac du Pain de Sucre (La Tuque), au Québec .Canada).

Patronyme 

 Alain Douville (1950-), footballeur français ;
 Alexandre Dagneau Douville (1698-1774), officier, interprète et important traiteur de fourrures au Canada (Nouvelle-France) ;
 Arthur Douville (1894-1986), prélat catholique québécois ;
 Claudine Douville (19..-),  journaliste sportive québécoise et auteure de romans ;
 François Douville (-1757), premier Européen installé en permanence sur l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Henri Douvillé (1846-1937), paléontologue français ;
 Jean-Baptiste Douville (1797-1837) : explorateur français ;
 Jean-Baptiste Douville de Franssu (1963), financier français, président de l'Institut pour les œuvres de religion ;
 Pierre Douville (1745-1794) : officier de marine français ; 
 Raymond Douville (1905-1997), écrivain, journaliste et historien québécois ;
 Roger Douville (1915-1981), sculpteur français ;
 Sieur Douville (-1756), militaire en Nouvelle-France.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand